Jüdischer Friedhof Dukla steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Dukla)
 Neuer jüdischer Friedhof (Dukla)